Jerônimo Monteiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jerônimo Monteiro (ort), Espírito Santo, 
 Jerônimo Monteiro (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar